Nassen ist der Ortsname von

 Nassen (Racksen), Ortsteil der Gemeinde Racksen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Nassen (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Nassen (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Nassen SG, Ortschaft in der Gemeinde Neckertal in Kanton St. Gallen; siehe Mogelsberg